Wilhelmsberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 ein Teil der ehemaligen Landgemeinde Hohenschönhausen, heute der Ortsteil Alt-Hohenschönhausen im Berliner Bezirk Lichtenberg
in Österreich:
 Wilhelmsberg (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
in Polen:
 Chełmienko, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Wilhelmsberg im Landkreis Arnswalde, Pommern); siehe Bierzwnik
 Zbiczno, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Wilhelmsberg im Landkreis Strasburg (Westpr.), Danzig-Westpreußen)
 Przedecz, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Wilhelmsberg im Landkreis Stolp, Pommern)
 Siecieszyn, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Wilhelmsberg im Landkreis Angerburg, Ostpreußen)
 Płaczki, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Wilhelmsberg im Landkreis Goldap, Ostpreußen)
 Wilkoszyce, eine Ortschaft in der Woiwodschaft  Westpommern (ehemals Wilhelmsberg im Landkreis Königsberg Nm., Brandenburg); siehe Gmina Chojna
 Wybłyszczów, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln (ehemals Wilhelmsberg im Landkreis Oppeln, Oberschlesien)
 Wilhelmsberg, Wohnplatz bei Siemyśl (Simötzel) in der Woiwodschaft Westpommern, siehe polnisch Wątłe Błota

in Russland:
 Яблоновка/Jablonowka, eine Siedlung in der Oblast Kaliningrad (ehemals Wilhelmsberg (Dorf) im Landkreis Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen)
 Slawkino/Славкино, eine Siedlung in der Oblast Kaliningrad (ehemals Wilhelmsberg (Gut) im Landkreis Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen)

Wilhelmsberg bezeichnet:
 den höchsten Berg Papua-Neuguineas, Bismarckgebirge, siehe Mount Wilhelm
 Wilhelmsberg (Remagen) (172,5 m) einen Berg im Oberwinterer Terrassen- und Hügelland auf den Rhein-Ahr-Terrassen im Unteren Mittelrheingebiet, Stadt Remagen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Wilhelmsberg (Wiesloch), eine 204 m hohe Anhöhe in Wiesloch, Baden-Württemberg